Кубок Норвегії з футболу 2011 — 106-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул вдруге здобув клуб Олесунн.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 травня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 травня 2011

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 червня 2011

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 серпня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 серпня 2011

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 вересня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на soccerway 

2011
Норвегія